Malakow steht für:

 Malakoff (Käsegericht), Schweizer Käsegericht
 Malakofftorte, Schichttorte aus Löffelbiskuits und Creme mit Rum

Bauwerke:
 Fort Malakow bei Sewastopol, Festung aus dem Krimkrieg
 Fort Malakoff Park, Einkaufspassage mit Hotel in Mainz
 Fort Malakoff (Mainz), Teil der preußischen Festung in Mainz 
 Malakow-Turm, Bauart des 19. Jahrhunderts für Fördertürme und Festungstürme

Malakoff oder Malachov ist der Name folgender Orte:
 Malakoff, Gemeinde bei Paris
 Malakoff, Ortsteil von La Chaux-de-Fonds, Schweiz
 Kanton Malakoff, französische Verwaltungseinheit im Département Hauts-de-Seine
 Malakoff (Berg), Berg bei Churwalden, Schweiz
 Malakoff (Texas), Ortschaft im Henderson County, Vereinigte Staaten
 Malakoff (Kalifornien), frühere Goldgräbersiedlung in den Vereinigten Staaten
 Malachov, deutsch Malachau, Gemeinde in der Slowakei

Malachow ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Nikolajewitsch Malachow (* 1972), russischer Fernsehmoderator
 Hyazinth Malachow von Malachowski (1712–1745), königlich preußischer Oberst, Chef eines Husaren-Regiments
 Ilja Sergejewitsch Malakow (* 1990), russischer Theater- und Filmschauspieler
 Michail Pawlowitsch Malachow (1781–1842), russischer Architekt des Klassizismus
 Paul Joseph Malachow von Malachowski (1713–1775), königlich preußischer Generalleutnant